

Бесагаський сільський округ — адміністративна одиниця, Жамбильський район, Жамбильська область
 Бесагаський сільський округ — адміністративна одиниця, Талгарський район, Алматинська область

Дивись також 
 Бесагаш